Чемпіонат Шотландії з футболу 1946—1947 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 серпня 1946 та фінішував 17 травня 1947. Це 50-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцять п'ятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Проведення першості відновилось після завершення Другої світової війни.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1947
Шотландія
Шотландія